Rogoredo peut désigner :
 Rogoredo : un quartier de Milan ;
 Rogoredo : une station du métro de Milan.